Zarraza — казахстанская грув-метал-группа, образованная в 2012 году.

История 
Группа сформировалась в 2012 году и выпустила первый EP Bullets & Beliefs. Они превратились в одних из лидеров металлической тусовки Средней Азии. Группа также совершила самостоятельный тур по региону еще в 2013 году в рамках своего выступления «Cutting Meat. Fast & Loud».
Команда не только играла в Казахстане и Кыргызстане, но и успела выступить с австрийском грайндкор-формацией VxPxOxAxAxWxAxMxC, а также TYR, ROTTING CHRIST и ARKONA. В 2018 году, они совершили тур вместе с венгерской группой Ektomorf, а в 2019 — с бразильской Sepultura.

Дискография 
 Bullets & Beliefs (2012, EP)
 Cutting Meat. Fast & Loud (2013, EP)
 Zombie Kids (2013)
 Necroshiva (2018)
 Rotten Remains (2019)

Участники группы 
 Ник «toRRnado» Халабузар — вокал, гитара
 Даниил Козлов — гитара
 Руслан Конон — ударные
 Илья Морозов — бас-гитара

Примечания 

Грув-метал-группы
Метал-группы Казахстана